L’Énigme du coffre est le troisième tome de la série de bande dessinée Kaamelott, inspirée de la série télévisée éponyme. Il est sorti le .

Synopsis 
Cela fait quelque temps que les convois chargés d'or n’arrivent plus à Kaamelott. Lancelot, Perceval et Karadoc partent enquêter sur le chemin des convois pour identifier l’origine du problème. Arrivés au village des mineurs, ils rencontrent le chef : mi-orque mi-homme sur une chaise roulante. Selon lui, les convois se sont fait attaquer. Alors que Lancelot décide de rester sur place la nuit, Cyric, le conducteur du convoi prend la fuite. Les chevaliers parviennent à le rattraper, mais le retrouvent mort étouffé. Le lendemain, les chevaliers et les trois convoyeurs refont le chemin en cherchant des traces des bandits, mais les convoyeurs attaquent Lancelot, Karadoc et Perceval. Ils sont rejoints par Arthur et Léodagan qui leur portent secours en tuant les convoyeurs. Puis en s’entraînant au "vingt-tours",  Karadoc trouve les caisses contenant des pierres. Les chevaliers déduisent que tout ceci est un complot de l’escorte, et que l’or est encore dans le village. Ils comprennent aussi que Cyric est mort en tentant de cacher un objet en l’avalant. 

Les héros reprennent l’enquête à la mine et croisent un vieillard qui leur raconte qu’autrefois, un druide a mis au point un coffre magique, protégé par une énigme dont la solution n’est connue que par le chef des mineurs. Selon lui, l’or se trouve dans ce coffre. Pendant ce temps, Karadoc et Perceval retrouvent dans le four des cadavres la clé du coffre, que Cyric avait avalé. Les chevaliers ouvrent l’entrée et se trouvent devant la première énigme : un gouffre et un système de deux barres horizontales. Ils comprennent que la hauteur des barres est réglable (l’une descend quand l’autre monte) et peuvent ainsi traverser. Derrière une porte, ils trouvent une sorte d’ampoule sur un rail, puis un bassin où se trouve la bête à qui il faut dire la phase magique en la regardant dans les yeux. Perceval trouve un mécanisme pour faire monter ou descendre de niveau de l'eau, mais la bête n’a les yeux ouverts que quand elle est immergée, Arthur essaye alors de plonger pour prononcer la phrase, mais celle-ci est inaudible et les chevaliers sont évacués par une rivière. Alors que Perceval et Karadoc font l’expérience du verre retourné pour attraper un poisson, Arthur trouve la solution de l’énigme. Les chevaliers retournent dans le coffre, retournent l’ampoule sur la bête, descendent le niveau de l’eau. La bête est immergée dans l’ampoule et Arthur peut prononcer la phrase magique. Le coffre est ouvert avec l’or et le chef qui les attend à l'intérieur. Arthur prononce à nouveau la phrase magique, la bête émet des éclairs qui touchent le chef pendant que les chevaliers partent avec l’or.

Album de la série Kaamelott
Album de bande dessinée sorti en 2008